Garáb, település Magyarországon, Nógrád megye Pásztói járásában
Garáb, település a szerbiai Vajdaságban, a Dél-bácskai körzetben, Belcsény községben
Garáb, település Irán Loresztán tartományában, Kuhdast megyében